

Toponymes

Une commune et plusieurs anciennes communes de France portent le nom de Saint-Martin-le-Vieux; c'est aussi l'ancien nom d'une autre commune :

 Saint-Martin-le-Vieux, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Genneville.
 Saint-Martin-le-Vieux, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Livry.
 Saint-Martin-le-Vieux, ancienne appellation de Saint-Martin-de-Mailloc, commune française du Calvados.
 Saint-Martin-le-Vieux, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Saint-Martin-du-Tilleul.
 Saint-Martin-le-Vieux, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui intégrée à Bréhal.
 Saint-Martin-le-Vieux, commune française de la Haute-Vienne.

L'église Saint-Martin-le-Vieux est une église romane située à Casteil, dans les Pyrénées-Orientales. 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France